La lletra (com a grafia), cadascun dels símbols de l'alfabet
 Lletra, sinònim de carta
 Lletra, conjunt de paraules que conformen una cançó
 Lletres, en plural, sinònim d'humanitats